Lipowa (gromada w powiecie grodkowskim)
 Lipowa (gromada w powiecie żywieckim)

także:
 Wólka Lipowa (gromada) (powiat opatowski)